Долинское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Долинское — прежнее название села Тонкерис Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Долинское — село в Чарышском районе Алтайского края.

Украина 
 Долинское — село в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Долинское — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Долинское — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Долинское — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Долинское — село в Бердянском районе Запорожской области.
 Долинское — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Долинское — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Долинское — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Долинское — село в Ананьевском районе Одесской области.
 Долинское — село в Измаильском районе Одесской области.
 Долинское — село в Чаплинском районе Херсонской области.
 Долинское — село в Сосницком районе Черниговской области.